La Qazaqstan Superkubogy 2011 è stata la 4ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata a Astana allo stadio Astana Arena tra Tobol, vincitore del campionato e Astana, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato l'Astana per 2-1. Per la squadra di Astana è il primo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazаqstan Prem'er Ligasy 2010
 Qazaqstan Kubogy 2010

Calcio nel 2011
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan